Dwunaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 będą rozgrywane w norweskim Vikersund na skoczni Vikersundbakken, i będą jednocześnie pierwszymi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. Pierwotnie kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego miały zostać rozegrane 12 lutego, jednakże ze względu na odwołany konkurs w Oslo organizatorzy postanowili rozegrać dodatkowy konkurs indywidualny, z udziałem wszystkich skoczków zgłoszonych do kwalifikacji, a kwalifikacje przełożyć na 13 lutego, które mają dotyczyć drugiego konkursu indywidualnego, który odbędzie się tego samego dnia. Kwalifikacje do trzeciego konkursu indywidualnego odbędą się 14 lutego, wraz z trzecim konkursem.

Pierwszy z trzech zaplanowanych konkursów indywidualnych wygrał Robert Kranjec, stając się pierwszym liderem klasyfikacji lotów. Podium uzupełnili zawodnik gospodarzy Kenneth Gangnes, a na najniższym stopniu podium stanął Noriaki Kasai. Z pięciu Polaków, którzy zdobyli punkty na Vikersundbakken najwyżej sklasyfikowano Kamila Stocha, który z odległościami 185 i 221 metrów zajął 15. lokatę. Lokaty pozostałych polskich skoczków: osiemnasty Piotr Żyła, Dawid Kubacki 23., 26. Stefan Hula, natomiast na ostatnim punktowanym miejscu uplasował się Maciej Kot, Do drugiej serii nie zdołał awansować debiutant na skoczniach mamucich, Andrzej Stękała (53. miejsce) .

W rozegranych kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego z udziałem 56 skoczków (o pięciu mniej w porównaniu do konkursu z 12 lutego z powodu braku kadry krajowej Norwegów) zwyciężył Taku Takeuchi z nowym rekordem życiowym wynoszącym 240 metrów. Trzeci w kwalifikacjach był Piotr Żyła ze skokiem na odległość 227,5 m. Ponadto dwóch innych Polaków poprawiło swoje rezultaty – Stefan Hula poprawił najlepsze osiągnięcie o 5,5 metra, natomiast Stękała o 30,5 m. Do pierwszej serii zawodów nie awansował Kamil Stoch. W rozegranym zaraz po kwalifikacjach zawodach indywidualnych najlepszym okazał się inny ze Słoweńców Peter Prevc, zaś triumfator pierwszego konkursu Kranjec zajął trzecie miejsce, broniąc pozycję lidera klasyfikacji lotów narciarskich. Łącznie trzech Polaków zdobyło punkty, najlepszym z nich okazał się Kubacki, dwa „oczka niżej” uplasował się Stękała, najlepszy z nich po pierwszej serii, wyrównując rekord życiowy. Po raz drugi z rzędu Maciej Kot zakończył konkurs na 30. pozycji. Do serii finałowej nie awansowali Żyła i Hula.

Kwalifikacje do trzeciego konkursu indywidualnego wygrał reprezentant gospodarzy Joachim Hauer z najlepszym osiągnięciem w karierze wynoszącym 243 metry. W czołowej dziesiątce znalazło się troje Polaków: Stoch, Żyła i Stękała, który poprawił rekord życiowy ze 198 na 235 metrów, będąc drugim w historii wynikiem polskich skoczków na skoczniach mamucich. Łącznie poprawiono 12 rekordów życiowych. Warunki atmosferyczne w pierwszej serii konkursowej sprzyjały pobijaniu rekordów, których padło osiem, natomiast w drugiej serii swoje najlepsze rezultaty poprawiło trzech Norwegów, ale z gospodarzy zawodów tylko Andreas Stjernen zajął miejsce na podium, na najniższym stopniu. Pozostałe miejsca uzupełnili Stefan Kraft oraz zwycięzca Peter Prevc, czyniąc to po raz 11. w sezonie. Z Polaków punkty do klasyfikacji generalnej zdobył Piotr Żyła, zajmując 12. miejsce, najwyższe w sezonie, Kamil Stoch uplasował się 11 pozycji niżej, natomiast Andrzej Stękała uplasował się na 26. miejscu.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Vikersund był Ole Gunnar Fidjestøl, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Franck Salvi.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Kwalifikacje do trzeciego konkursu indywidualnego

Trzeci konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Vikersund

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Vikersund
Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund
2016 w Norwegii